— полнометражный аниме-фильм, созданный японским мультипликатором Хаяо Миядзаки в 1988 году.

Сюжет 
В 1950-х годах отец с двумя дочерьми переезжают в деревню. Дом настолько старый, что близок к разрушению. В нём водятся духи — «чёрные чернушки», сусуватари. Мать семейства находится в больнице, и на время её болезни вся работа по дому ложится на плечи отца и старшей дочери Сацуки. Вскоре непоседливая младшая сестра Мэй встречает маленького лесного духа, который, сам того не желая, приводит её к более крупному духу, а потом и к большому То́торо — хранителю леса, живущему неподалёку. Позже и Сацуки знакомится с Тоторо, когда девочки ждут отца на автобусной остановке. При этом Тоторо, как и другие сказочные создания в мультфильме, невидим для взрослых.

Тоторо дарит девочкам небольшой свёрток из бамбуковых листьев, в котором лежат семена. Девочки высаживают семена в огороде, а ночью Тоторо и духи помогают им прорасти. На следующий день из больницы сообщают, что мама не сможет вернуться домой на выходные. Расстроенная Мэй ссорится с сестрой и сама отправляется к матери, но по дороге теряется. Обеспокоенная Сацуки и жители окрестности везде ищут её, но безуспешно. Тогда Тоторо по просьбе Сацуки помогает её разыскать. Котобус относит девочек в больницу Ситикокуяма, и девочки видят, что с мамой всё в порядке. Во время финальных титров показано, как мама выздоравливает и приезжает в новый дом, а Мэй идёт в школу и заводит новых друзей.

Список персонажей 
  — старшая сестра, бойкая худенькая девочка с короткими тёмными волосами, очень ответственная, заботится о сестре и об отце, помогает ему при переезде, готовит еду. Её мать говорит, что Сацуки ведёт себя как взрослая, так как вынужденно многое взяла на себя из-за её отсутствия. Поначалу она ссорится с соседским мальчиком, Кантой, и избегает его, однако позже меняет к нему своё отношение. Сацуки, познакомившись с Тоторо, подружилась с ним и даже просила его помощи в поисках младшей сестры.
 Сэйю: Норико Хидака
  — младшая сестра Сацуки, маленькая девочка четырёх лет с каштановыми волосами, которая ещё не ходит в школу. Упрямая и обидчивая, она находится под опекой сестры. Хотя порой они и ссорятся, но тем не менее Мэй очень любит свою сестру, везде старается следовать и поспевать за ней. Она первой встречает Тоторо.
 Сэйю: Тика Сакамото
  — отец двух дочерей. Спокойный и рассудительный человек, старается всё объяснить своим детям. С уважением относится к традициям и фольклору, приветствует духов леса и оказывает им почтение, показывая при этом хороший пример Сацуки и Мэй.
 Сэйю: Сигэсато Итои
  — мать семейства. Находится в больнице Ситикокуяма. Её не выписали на выходные из-за простуды и она не смогла приехать, поэтому врачи отправили телеграмму в деревню. Дочки сильно забеспокоились из-за этого. Считает, что не нужно было отправлять телеграмму из-за простуды, чтобы не тревожить родных.
 Сэйю: Суми Симамото
  — соседский мальчик. Выручил Сацуки и Мэй, отдав им свой зонт, когда шёл сильный дождь, сам же побежал домой налегке и промок до нитки. Не стал рассказывать своим родным, что помог девочкам, при том, что ему пришлось оправдываться за «потерю» зонта.
 Сэйю: Тосиюки Амагаса
 То́торо  — хранитель леса, большое мохнатое существо серого цвета. Тоторо — не традиционный японский персонаж: его полностью придумал Миядзаки. Тем не менее для Тоторо естественно находиться в системе традиционных японских представлений среди низших природных божеств, духов-хранителей местности. Согласно задумке Миядзаки, они покрыты мягким мехом и являются «смесью» нескольких животных: огромных ошейниковых совок (уши, «шевроны» на груди и «ухающие» звуки, которые тоторо издают, когда играют ночью на окаринах), барсуков и медведей (размеры, очертания тела). Не умеет говорить, издаёт только грудные рычащие звуки. Хотя Тоторо изображён добрым и милым персонажем, в фильме присутствуют намёки на то, что если его разозлить, может случиться большая беда. Большого Тоторо (серого цвета) зовут О Тоторо, его рост более двух метров, а его маленьких спутников: синего — Средний Тоторо (Тю Тоторо), белого — Маленький Тоторо (Тиби Тоторо). По-японски «о» значит «большой», но в США «О Тоторо» перевели как «King Totoro». «Тю» и «тиби» означают, соответственно, средний и маленький. Занимает 24 строчку в списке 25 лучших персонажей аниме по версии IGN.
 Сэйю — Хитоси Такаги
 Котобус — огромный кот-автобус. В Японии кошкам приписывают волшебную возможность изменять свою форму, когда они достигнут соответствующего возраста. Это называется «бакэнэко». Имеет указатель, показывающий куда и к кому нужно ехать. Котобус передвигается с огромной скоростью, внутри не похож на живое существо, хотя сидения покрыты мехом и могут подниматься по желанию кота. Видит в темноте, испуская из глаз лучи света. Крысы со светящимися глазами — это его сигнальные огни. Для большинства людей он невидим: когда Котобус пробегает мимо, они чувствуют лишь внезапный порыв ветра.
 Сусуватари — маленькие чёрные пушистые существа. В Японии их называют маккуро куросукэ (дословно — «чёрные, как смоль, чернушки»). Бабушка Канты рассказывает девочкам о том, что этих существ зовут сусуватари, то есть «странствующая сажа», что они поселяются в покинутых домах и что они не причинят никакого вреда и скоро уйдут. В фильме они той же ночью покинули дом и переселились ближе к дереву Тоторо. Чёрные чернушки снова появляются у Миядзаки в «Унесённых призраками».

История проката 

«Мой сосед То́торо» был выпущен одновременно с «Могилой светлячков» режиссёра Исао Такахаты, и вместе с ним продавался для показа в японских школах (как часть программы исторического и эстетического воспитания). Высказывались сомнения, что люди захотят смотреть «мультфильм о двух детях с монстром в сельской местности», и «Тоторо» считался большим инвестиционным риском. «Grave» был очень известным романом, и из-за его «образовательного» значения ожидался некоторый уровень интереса зрителей. Судзуки, главный редактор «Animage», обратился к Shinchosha — издательской компании, опубликовавшей «Grave». Так как Shinchosha искали путь войти в анимационный бизнес, они согласились на производство фильма по «Grave». Как Tokuma, так и Shinchosha знали, что могут потерять деньги, но начали продвигать проект (кинопрокат действительно был убыточным).

«Тоторо» был выпущен в американских кинотеатрах — Troma Pictures (1995 год), на видеокассетах и LD — компанией Fox. Английский дубляж включён в Ghibli LD Box Set, на аналоговой дорожке. Дисней получил глобальные права на дистрибуцию фильмов Ghibli.

История, рассказанная в фильме, происходит в городе Токородзава, префектуре Сайтама. Миядзаки жил в Токородзаве, который сейчас является «спальным районом» Токио. Раньше Токородзава был сельскохозяйственной местностью, окружённой холмами. Там все ещё осталось несколько природных районов, и существует группа людей, пытающихся сохранить оставшееся путём покупки этой земли. Общество называется «Totoro no Furusato National Trust Movement» (Национальное движение «Дом Тоторо»), и оно использует Тоторо в качестве своего символа. Миядзаки передал обществу цветные акварельные рисунки Тоторо для использования в брошюрах, членских карточках, майках и тому подобном. Миядзаки также пожертвовал 3 миллиона долларов городу для покупки земли, предназначавшейся для возделывания.

Премьерный кинопрокат в России состоялся 20 марта 2008 года. 22 октября 2020 года фильм вышел в повторный прокат в России и ближнем зарубежье с новым дубляжом студии «Реанимедия».

Релиз на видео 

В Японии с 1988 года аниме было выпущено на фирменных японских видеокассетах Toshiba, Konica, Yamaha, Hitachi, Panasonic, JVC, Akai, Fuji, TDK, Sony, Maxell, Funai, Sanyo, Seiki, Adachi, Nagasaki и других фирм. В Корее, Китае и других странах выпускался с дубляжом на VHS. Также аниме выпущена на LaserDisc японской фирмой Pioneer (с собственной заставкой) с окружающим звучанием Stereo Surround. В США и Канаде была выпущена и англоязычная версия аниме с дубляжом компании Streamline Pictures, иногда в оригинале с английскими субтитрами на VHS и LaserDisc со звуком Dolby Surround.

В 2001 году аниме было выпущено на DVD в Японии со звуковой дорожкой Dolby Digital 2.0. В бонусе содержались: трейлеры, 15-минутный документальный фильм о съёмках аниме, включающий интервью с Хаяо Миядзаки, Дзё Хисаиси и другими создателями, раскадровки, начальную и финальную заставки без титров; а также 20-минутный ролик об открытии музея студии «Гибли». В США и Канаде первые DVD с данным аниме выпущены в конце 1990-х. В специальных DVD-изданиях выпускался и со звуком DTS. Позже, аниме также выпускалось на DVD в Корее и других странах мира в разных вариантах дубляжа и с субтитрами.

Саундтрек 
Саундтрек к аниме был выпущен на аудиокассетах в Японии в мае 1988 года и распространялся во всём мире. В России в 1990-е годы саундтрек распространялся на «пиратских» аудиокассетах и компакт-дисках.

Короткометражный фильм 
В 2003 году Миядзаки снял короткометражный фильм  для музея студии Гибли, с участием персонажей из фильма. Посмотреть его можно только в музее, в прокат не выходил.

Прочее 
 В честь Тоторо назван вид перипатуса из Вьетнама Eoperipatus totoro Oliveira et al., 2013. Это многоногое беспозвоночное напоминает животное, на котором передвигался Тоторо.
 В честь главного героя и режиссёра названы астероиды  и .

См. также 
 Истории Кленового города
 Топо Джиджио

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт

Studio Ghibli
Фильмы Хаяо Миядзаки
Фильмы Японии 1988 года